Le coup Beets  est une combinaison standard du jeu de dames qui doit son nom à Gerrit Beets, joueur néerlandais né en 1887. L'appellation de ce coup date au moins de 1955.

Principe du coup Beets 

Combinaison thématique de la partie classique, son mécanisme possède plusieurs variantes.

Comme dans le coup Raphaël en partie classique, et toujours en vue d'une rafle partant du « pion savant » 48, il y a création d'un temps de repos grâce à l'offre du pion 32 puis celle du pion 27, ou des pions 27 et 38. Ce temps de repos peut être exploité (voir animation) mais il oblige souvent à faire un coup d'attente ou un collage sans rafle.

Parfois assimilé au coup Raphaël, le coup Beets s'en distingue par le fait que le pion venant coller, lorsqu'il y a collage, n'effectue pas de rafle.

Liens externes

Bibliographie 
 .
 
 .
 .
 .
 
 .

Notes et références 

beets